{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин
|ориг_название      = Latvijas kērlinga čempionāts sievietēm 2018
|год                = 2018
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = Рига
|арена              = Kērlinga halle
|дата               = 1—4 февраля 2018
|посещаемость       = 
|победитель         = Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte (Ева Рудзите)
|победители         = 
|титул              = 5
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = Ева Рудзите
|четвертый          = 
|третий             = Līga Avena
|второй             = Дайна Бароне
|первый             = Ieva Palma (ex Štauere)
|запасной           = Zane Ilze Brakovska
|тренер             = Артис Зентелис
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne (Ивета Сташа-Шаршуне)
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa (Elēna Kāpostiņa)
|пред               = 2017
|след               = 
}}17-й Чемпионат Латвии по кёрлингу среди женщин 2018 проводился с 1 по 4 февраля 2018 в городе Рига на арене «Kērlinga halle».

В чемпионате принимало участие 4 команды.

Победителями чемпионата стала команда Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte (скип Ева Рудзите; 5-й чемпионский титул команды Jelgavas kērlinga klubs с разными скипами; Ева Рудзите стала чемпионом среди женщин во 2-й раз и как игрок, и как скип), победившая в финале команду Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne (скип Ивета Сташа-Шаршуне). Бронзовые медали завоевала команда Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa (скип Elēna Kāpostiņa).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2018.

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Две лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют серию матчей до двух побед одной из команд (максимум три матча).

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф 
Матч 1. 4 февраля, 9:00

Матч 2. 4 февраля, 14:00

Третий матч проводить не понадобилось, потому что одна из команд победила в первых двух матчах.

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных команд 2018
 Чемпионат Латвии по кёрлингу среди смешанных пар 2017

Спорт в Латвии в 2018 году
Чемпионаты Латвии по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Риге
Февраль 2018 года